Les compétitions de judo aux Jeux olympiques de 2004 se sont déroulées du  au . Les  présents ont combattu dans  de poids différentes. Ce sont donc au total  (dont 14 en or) qui furent décernées au cours de la semaine de compétition.

Résultats détaillés des épreuves :

 Femmes : 48 kg | 52 kg | 57 kg | 63 kg | 70 kg | 78 kg | 78 kg+
 Hommes : 60 kg | 66 kg | 73 kg | 81 kg | 90 kg | 100 kg | 100 kg+

Femmes

Moins de 48 kg 
Samedi

Tableau principal

Tableau de repêchages

Moins de 52 kg 
Dimanche

Tableau principal

Tableau de repéchages

Moins de 57 kg 
Lundi

Tableau principal

Tableau de repéchages

Moins de 63 kg 
Mardi

Tableau principal

Tableau de repêchages

Moins de 70 kg 
Mercredi

Tableau principal

Tableau de repêchages

Moins de 78 kg 
Jeudi

Tableau principal

Tableau de repêchages

Plus de 78 kg 
Vendredi

Tableau de repêchages

Hommes

Moins de 60 kg 
Samedi

Tableau principal

Tableau de repéchages 

 Khashbaatar Tsagaanbaatar  bat Kenji Uematsu 
 Min Ho Choi  bat Masoud Haji Akhondzade

Moins de 66 kg 
Dimanche

Tableau principal

Tableau des repêchages

Moins de 73 kg 
Lundi

Tour préliminaire 
Pour porter à 32 le nombre de combattants pour le tableau principal, un tour préliminaire est organisé ; les vainqueurs de ces deux combats accèdent aux tableau principal :
  Leandro Guilheiro bat  Kiyoshi Uematsu.
  Jimmy Pedro bat  Sagdat Sadykov

Tableau principal

Tableau de repêchages

Moins de 81 kg 
Mardi

Tableau principal

Tableau de repêchages

Moins de 90 kg 
Mercredi

Tableau principal

Tableau de repêchages 

{{Tournoi repêchages judo
|RD4=Finales pour les  médailles de bronze

|RD1-team01= Daniel Kelly |RD1-score01=1010
|RD1-team02= Vicbart Geraldino |RD1-score02=0000
|RD1-team03= Francesco Lepre |RD1-score03=0000
|RD1-team04= Khasanbi Taov |RD1-score04=1001
|RD1-team05= Siarhei Kukharenka |RD1-score05=1021
|RD1-team06= Dionysios Iliadis |RD1-score06=0000
|RD1-team07= Przemysław Matyjaszek |RD1-score07=0001
|RD1-team08= Mark Huizinga |RD1-score08=0021

|RD2-team01= Carlos Honorato |RD2-score01=0010
|RD2-team02= Daniel Kelly |RD2-score02=0011|RD2-team03= Frédéric Demontfaucon |RD2-score03=0020
|RD2-team04= Khasanbi Taov |RD2-score04=0100|RD2-team05= Eduardo Costa |RD2-score05=1000|RD2-team06= Siarhei Kukharenka |RD2-score06=0100
|RD2-team07= Keith Morgan |RD2-score07=0000
|RD2-team08= Mark Huizinga |RD2-score08=1012|RD3-team01= Daniel Kelly |RD3-score01=0001
|RD3-team02= Khasanbi Taov |RD3-score02=0100|RD3-team03= Eduardo Costa |RD3-score03=0000
|RD3-team04= Mark Huizinga |RD3-score04=1010|RD4-team01= Hwang Hee-tae |RD4-score01=0000
|RD4-team02= Khasanbi Taov |RD4-score02=1010|RD4-team03= Winston Gordon |RD4-score03=0000
|RD4-team04= Mark Huizinga |RD4-score04=1001'}}

 Moins de 100 kg Jeudi  Tableau principal 

 Tableau de repêchages 

 Plus de 100 kg Vendredi ''

Les résultats de la catégorie des plus de 100 kg (poids lourds).

Un combat a opposé le Sud-Coréen Kim Sung-Beom à l'Espagnol  pour réduire à 32 le nombre de judokas participant au tableau principal (victoire du Sud-Coréen).

Tableau principal

Tableau de repêchages

Notes et références 

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2004
Judo aux Jeux olympiques
Jeux olympiques d'ete de 2004
Judo en 2004